Mappus ist der Familienname von
Markus Mappus (1632–1701), deutscher Arzt und Hochschullehrer
Stefan Mappus (* 1966), deutscher Politiker (CDU)